Ministerio de Salud Pública puede referirse a los siguientes organismos gubernamentales:

 Ministerio de Salud (Argentina).
 Ministerio de Salud (Bolivia).
 Ministerio de Salud (Brasil).
 Ministerio de Salud (Chile).
 Ministerio de Salud (Israel).
 Ministerio de Salud (Nicaragua).
 Ministerio de Salud (Panamá).
 Ministerio de Salud (Perú).